Лас Колес има више значења:

 Лас Колес (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Колес (Коакоазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику